Henri d’Orléans (1822–1897)
 Henri d’Orléans (1908–1999)
 Henri d’Orléans (1933–2019)